Акса́ков:
 Аксаков Іван Сергійович (1823—1886) — російський письменник-публіцист, юрист, журналіст, громадський діяч, ідеолог слов'янофільства.
 Аксаков Костянтин Сергійович (1817—1860) — російський письменник-критик, мовознавець.
 Аксаков Микола Миколайович (1925—1969) — повний кавалер ордена Слави.
 Аксаков Сергій Тимофійович (1791—1859) — російський письменник.

Російські прізвища тюркського походження